Мужская сборная Белоруссии по гандболу — белорусская  сборная, выступающая на международных соревнованиях по гандболу. Контролируется Белорусской федерацией гандбола.

Белорусские гандболисты четырежды выступали на чемпионатах мира и шесть раз— на чемпионатах Европы, добившись лучших результатов в 1990-е годы (9-е место на чемпионате мира 1995 и 8-е место на чемпионате Европы 1994 года).

28 февраля 2022  года Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить на неопределенный срок национальные гандбольные сборные команды Белоруссии и белорусские гандбольные клубы от участия во всех соревнованиях под эгидой ЕГФ. Причиной тому стало военное вторжение России и Белоруссии на Украину. 

В разные годы сборную возглавляли Спартак Миронович, Александр Каршакевич, Георгий Свириденко; с июля 2009 года главным тренером является Юрий Шевцов.

Наибольшее количество игр за национальную сборную провёл Иван Бровко — 180; Борис Пуховский является лучшим бомбардиром — 768 голов.

Текущий состав 
Состав команды для участия в чемпионате Европы 2020 года (9-26 января 2018 года):

 Количество игр и голов  на чемпионате Европы 2020 года по состоянию на 22 января 2020 года.

Рекордсмены сборной

По количеству матчей

По количеству голов

Главные тренеры

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Матчи сборной в сезоне 2017/18 

 ТМ — товарищеский матч
 МТ — матч в рамках международного турнира

 ЧЕ-2018 — матч финальной стадии чемпионата Европы 2018

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Белорусской федерации гандбола
 Страница на официальном сайте ЕГФ
 Год сборной. Накануне юбилея — pressball.by

Белоруссия
Гандбол в Белоруссии
Гандбол